Andy Irons (1978-2010) – surfista statunitense
David Irons (1961) – allenatore di calcio e calciatore britannico
Frank Irons (1886-1942) – lunghista statunitense
Jack Irons (1962)  batterista e compositore statunitense
Jeremy Irons (1948)  attore britannico
Max Irons (1985)  attore e modello britannico